Филиппе Эрне (; 14 декабря 1986, Вадуц, Лихтенштейн) — лихтенштейнский футболист, нападающий футбольного клуба «Руггелль». Выступал в сборной Лихтенштейна.

Карьера

Клубная 
Воспитанник клуба «Вадуц». В сезоне 2006/2007 играл за швейцарский «Кур 97», откуда на следующий сезон перебрался в «Эшен-Маурен», где провел чуть более трёх сезонов, сыграв за это время 60 матчей и забив 14 мячей. 2 февраля 2011 года вернулся в ФК «Вадуц». Осенью 2012 года был в аренде в лихтенштейнском «Бальцерсе».

В сборной 
В основной сборной дебютировал 14 ноября 2009 года в матче против сборной Хорватии, который завершился поражением лихтенштейнцев — 0:5.

Голы за сборную

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте чемпионата Швейцарии
 Профиль на сайте Лихтенштейнского футбольного союза

Футболисты Лихтенштейна
Игроки сборной Лихтенштейна по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Лихтенштейна по футболу
Игроки ФК «Вадуц»
Игроки ФК «Кур 97»
Игроки ФК «Эшен-Маурен»
Игроки ФК «Бальцерс»